Masi puede referirse a:

Localidades 
 Masi, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto.
 Masi Torello, municipio italiano de la provincia de Ferrara, región de Emilia-Romaña.
 Masi, transliteración alternativa de la localidad armenia de Masis,  en la provincia de Ararat.

Otros 
 (21795) Masi, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
 Allochernes masi, especie de arácnido del orden Pseudoscorpionida de la familia Chernetidae.